Aloísio dos Santos Gonçalves
Aloísio José da Silva
Aloísio Pires Alves

Desambiguações de antropônimos